Álvaro Morales puede referirse a:

 Álvaro Morales Rodríguez (1953-2011), poeta, actor y director de teatro español; o
 Álvaro Morales (1968-), actor chileno; o
 Álvaro Morales (1980-), periodista mexicano.

en:Álvaro Morales (disambiguation)